

Patronyme

 Francisco Javier Delgado Venegas (1714-1781), cardinal espagnol du  ;
 Francisco Javier Venegas (1760-1838), officier de l'armée espagnole et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Johan Venegas (1988-), footballeur international costaricien ;
 Julieta Venegas (née en 1970), auteur-compositeur-interprète mexicaine ;
 Luis Venegas de Henestrosa (1510-1570), est un compositeur espagnol, actif pendant la période dénommée Siècle d'or espagnol ;
 Marie Venegas de la Torre (1868-1959), religieuse mexicaine, fondatrice d'ordre, sainte catholique.

Homonymie
Homonymie de patronyme